Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) fill de Giscó, va ser un militar cartaginès que l'any 219 aC era governador de l'illa de Malta.

El 218 aC va rendir l'illa amb la seva guarnició de dos mil homes al cònsol romà Tiberi Semproni Llong, segons diu Titus Livi.

Referències 

Militars cartaginesos